O Campeonato Paulista de Basquete Masculino de 2010 foi uma competição brasileira de basquete masculino organizada pela Federação Paulista de Basketball.

Participantes 

* O Araraquara e o Palmeiras disputaram o Campeonato Paulista de 2009 em parceria.

Regulamento 
16 equipes serão divididas em dois grupos de oito e jogarão entre si, em turno e returno na primeira fase. As três equipes primeiras colocadas de cada grupo avançarão para a fase de classificação, em turno e returno, e o restante das equipes jogarão a repescagem, também em turno e returno, onde sairão duas equipes para se juntar às outras seis na fase de quartas de final. As fases quartas de final, semifinal e final serão disputadas em melhor de cinco jogos.

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Segunda fase

Apuramento dos cabeças de chave

Repescagem

Fase final

Quartas de final

Semifinal

Final

Classificação final

Seleção do campeonato
 Fúlvio ()
 Shamell Stallworth ()
 Olivinha ()
 Bruno Fiorotto ()
 Deivisson ()

MVP do campeonato
 Olivinha ()

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
Site Oficial da FPB

Campeonato Paulista de Basquete Masculino
Basquetebol de 2010 no Brasil